Die Saison 1922/23 war die erste Austragung der österreichischen Eishockey-Meisterschaft (auch Scheiben-Meisterschaft), die vom ÖEHV organisiert wurde. Erster österreichischer Meister wurde der Wiener Eislauf-Verein.

Teilnehmer 

Bis 1922 wurde in Wien ausschließlich der Bandysport, also Eishockey mit einem Ball, ausgeübt. 1922 lobte der ÖEHV die erste Meisterschaft mit der Scheibe aus, an der die folgenden Mannschaften teilnahmen, teils ohne je zuvor das sogenannte kanadische Eishockey gespielt zu haben:

 Cottage EV
 Pötzleinsdorfer SK
 Sportclub Ostmark
 Stockerauer Athletikverein
 Wiener Amateur-Sportverein
 Wiener AC
 Wiener Eislauf-Verein

Ergebnisse und Tabelle 

 Bekannte Spielergebnisse
 25. Dezember 1922: WEV – CEV 11:0 (3:0, 8:0)
 26. Dezember 1922: WEV – Stockerau 12:1
 28. Dezember 1922: WEV – PSK 16:0
 13. Februar 1923: CEV – Stockerauer AV 7:4 (4:2, 3:2)
 15. Februar 1923: CEV – WAC 0:9 (0:5, 0:4)
 20. Februar 1923: CEV – Ostmark 3:1 (3:0, 1:1)
 21. Februar 1923: CEV – Amateure 2:2 (1:1, 1:1)
 22. Februar 1923: CEV – PSK 0:3 (0:2, 0:1)
 PSK – Ostmark 8:0
 PSK – Stockerau 9:0
 WEV – Ostmark 23:0
 PSK – Amateure 5:0
 PSK – WAC 3:0

 Tabelle

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

1922
Eishockeysaison 1922/23